Бенгт Йонсон (*1390-ті роки — †1450-ті роки) — шведський державний діяч, регент Швеції з Кальмарської Унії
 Ейвінд Йонсон () (29 липня 1900, село Свартб'єрнсбюн, лен Норрботтен, Швеція — 25 серпня 1976, Стокгольм) — шведський письменник.
 Ю Йонсон (кор. 유 용성; нар. 25 жовтня 1974(19741025), повіт Танджин, Південна провінція Чхунчхон, Республіка Корея) — південнокорейський бадмінтоніст, олімпійський чемпіон.
 Кнут Йонсон (*Knut Jonsson, д/н —1347) — голова ріксрота (Державної ради), ріксдротс (сенешаль королівства) Швеції у 1311-1314 та 1322-1333 роках.